São Paulo Indy 300 2010 - это первая гонка сезона 2010 года серии IZOD IndyCar. Этап прошёл во второй уик-энд марта на 4,081-километровой временной городской трассе в бразильском Сан-Паулу. Права на показ гонки у американского телеканала Versus.

Эта гонка домашняя для семи пилотов: для Аны Беатрис, Элио Кастроневеса, Тони Канаана, Рафаэля Матуша, Витора Мейры, Марио Мораэса и Марио Романчини; причём для Беатрис, Кастроневеса, Мораэса и Романчини - в прямом смысле - все они родом именно из Сан-Паулу.

Результаты

Квалификация

Стартовая решётка

Гонка 

1 — количество кругов лидировния.Гонка прерывалась красным флагом из-за ливневого дождя и была остановлена по истечении двух часов после старта.

Общий зачёт после этапа

Ссылки 
 Статистика и результаты на официальном сайте серии

 

Сан-Паулу
Март 2010 года
Моторные виды спорта
Этапы IRL IndyCar в Бразилии
События 14 марта